Funk ou Funky também pode se referir à:

Música
Funk, gênero musical norte-americano;
Funk rock, subgênero do funk norte-americano
Funk carioca, gênero musical proeminente no Rio de Janeiro;
Funk melody, subgênero do funk carioca;
Funk proibidão, subgênero do funk carioca;
Funk carioca em São Paulo, cena de funk carioca proeminente em São Paulo;
Funk ostentação, subgênero do funk carioca;
Funk ousadia, subgênero do funk carioca;
 Funk'n'Lata, grupo de percussão brasileiro
 Funk Como Le Gusta, banda paulista
 Funk styles, dança de rua

Locais
 Ilha Funk, Terra Nova, Canadá
 Funk (Nebraska), uma vila dos Estados Unidos

Ver também

Desambiguação